Bayongbong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bayongbong, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Bayongbong, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar